Michajlova (cirillico: Михайлова) è un cognome russo. 
 Raisa Michajlova (1937-2014) – cestista sovietica
 Evgenija Michajlova (1979) – sciatrice russa
 Ol'ga Michajlova (1981) – sciatrice russa
 Ol'ga Michajlova (1985) – atleta russa
 Natal'ja Michajlova (1986) – danzatrice su ghiaccio russa
 Ol'ga Michajlova – cestista russa

Pagine correlate 
Michajlov
Ol'ga Michajlova